Campbell’s Hall of Fame Tennis Championships 2008 – tenisowy turniej ATP z cyklu Campbell’s Hall of Fame Tennis Championships rozgrywany w dniach 5–13 lipca 2008 roku w Newport na kortach trawiastych o puli nagród 385 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2008 w tenisie ziemnym
2008